Лиешти има више значења:

 Лиешти (Лиешти), насеље у округу Галац у Румунији
 Лиешти (Припонешти), насеље у округу Галац у Румунији
 Лиешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Лиешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији